Marktbach heißen folgende geographische Objekte:

 Marktbach (Dettelbach), auch Wäschgraben, linker Zufluss des Dettelbachs bei Espasingen, Stadt Stockach, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Marktbach (Große Laber), linker Zufluss der Großen Laber in Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Marktbach (Katschbach), von links zum Katschbach in St. Peter am Kammersberg, Bezirk Murau, Steiermark
 Marktbach (Pielach), linker Zufluss der Pielach gegenüber von Albrechtsberg an der Pielach, Markt Loosdorf, Bezirk Melk, Niederösterreich

Siehe auch:
 Marktgraben